Split är ett album från 1987 av det svenska punkbandet Charta 77 tillsammans med Peace in Paris. Gavs ut på LP.

Låtar på albumet

Album av Charta 77
Musikalbum 1987